8. Panzerdivision steht unter anderem für folgende militärische Verbände:
  8. Panzer-Division (Wehrmacht)
  8. Panzerdivision (Syrien)
  8th Armoured Division (Vereinigtes Königreich)
  8th Armored Division (Vereinigte Staaten) 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern